Linne ist der Familienname folgender Personen:
 August Linne (1895–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Carina Sophia Linne (* 1982), deutsche Sporthistorikerin
 Gerhard Linne (1913–1975), deutscher Autor, Historiker und Schuldirektor
 Otto Linne (1869–1937), Gartenbaudirektor

Linne steht für

Adelsgeschlecht:
 Linne (Adelsgeschlecht), erloschenes Adelsgeschlecht aus der Gegend von Frankenberg (Eder)

Ortsteile:
 Linne (Bad Essen), Ortsteil der Gemeinde Bad Essen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Linne (Bissendorf), Ortsteil der Gemeinde Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Linne (Maasgouw), ehemalige niederländische Gemeinde, Ortsteil der Gemeinde Maasgouw

Wüstung:
 Linne (Burgwald), Dorfwüstung bei Burgwald-Bottendorf, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Burg:
 Burgstall Linne, abgegangene Motte oder Wasserburg bei Burgwald-Bottendorf (Linnermühle), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, vermutlich Stammburg derer von Linne (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Linné
 Lenne